Sacred Fire  Live in South America — музичний альбом гурту Santana. Виданий 13 жовтня 1993 року лейблом Polydor Records. Загальна тривалість композицій становить 77:19. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень 
 «Angels All Around Us» — 1:57
 "Vive La Vida " — 4:18
 «Esperando» — 5:58
 «No One To Depend On» — 4:38
 «Black Magic Woman/Gypsy Queen» — 8:53
 «Oye Como Va» — 5:07
 «Samba Pa Ti» — 6:49
 «Guajira» — 6:13
 «Make Somebody Happy» — 7:14
 «Toussaint L'Overture» — 6:52
 «Soul Sacrifice/Don't Try This At Home» — 7:26
 "Europa " — 6:11
 «Jin-Go-Lo-Ba» — 5:43

Посилання 

Альбоми Santana
Англомовні музичні альбоми